Cremer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Camille Cremer
 Hermann Cremer
 Jacob Jan Cremer
 Randal Cremer

Se även 
 Cremer (adelsätt) – en svensk adelsätt 713
 Cramer

Efternamn